Dorpowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Dorpowski (1811–1895), preußischer Generalleutnant
 Dionysius von Dorpowski (1735–1806), polnischer Oberst und preußischer Landrat
 Karl von Dorpowski (1804–1885), preußischer Generalmajor